58P kan syfta på:

 58P/Jackson-Neujmin - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-26M - en rysk Progress farkost.